Столничени има више значења:

 Столничени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Столничени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији